Aaslid ist der Familienname folgender Personen:
 Bjarne Aaslid (1902–1956), norwegischer Politiker (Arbeiderpartiet), Parlamentsmitglied
 Flore Singer Åslid (1972–2016), norwegische Sozialanthropologin